Nørrevang kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørrevang (Ejstrup Sogn) – en bebyggelse i Ejstrup Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Nørrevang (Laurbjerg Sogn) – en bebyggelse i Laurbjerg Sogn, Favrskov Kommune
 Nørrevang (Rørvig Sogn) – en bebyggelse i Rørvig Sogn, Odsherred Kommune
 Nørrevang (Nørrevang Sogn) – et sogn i Nørrevang Sogn, Slagelse Kommune

Nørrevang kan også være et efternavn.

Se også
 Arne Nørrevang
 Bejstrup Nørrevang
 Nørrevang Sogn
 Søndervang
 Østervang
 Vestervang